Ez a lista a 2008-ban megjelent videójátékokat tartalmazza.